Latchford kan syfta på:

 Latchford, Cheshire - en ort i Warrington, Cheshire, England
 Latchford, Hertfordshire - en ort i Hertfordshire, England
 Latchford, Oxfordshire - en ort i Oxfordshire, England
 Latchford, Kanada - en ort i Ontario, Kanada

Personer
 Bob Latchford (1951-), en före detta engelsk fotbollsspelare